

Sigle 
 RAN – Royal Australian Navy.
 RAN – Registro Aeronautico Nazionale, previsto dall'art. 865 del Codice della navigazione, è un registro ove vengono iscritte tutte le vicende relative alla circolazione giuridica degli aeromobili. È tenuto presso un apposito ufficio dell'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile).
 RAN – Rete Accelerometrica Nazionale
 RAN – Rapid Automatized Naming , Denominazione Rapida Automatizzata, test di linguistica
 RAN - Rete ad accesso Radio

Astronomia 
 Ran – nome assegnato nel 2015 alla stella Epsilon Eridani.

Cinema 
 Ran – un film scritto e diretto da Akira Kurosawa nel 1985 rielaborando la tragedia di Shakespeare Re Lear.

Codici 
 RAN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ravenna (Italia)

Mitologia 
 Rán – una divinità del mare nella mitologia norrena

Personaggi immaginari 
 Ran Mori – un personaggio della serie Detective Conan
 Ran – un personaggio del manga Lamù
 Ran – uno degli Shugo Chara di Amu Hinamori nel manga e nell'anime Shugo Chara!